Egon Lendl, Oostenrijks geograaf
 Ivan Lendl, Amerikaanse oud-tennisser van Tsjecho-Slowaakse afkomst